Prashad se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 B. Prashad
 Baini Prashad